Montalbani ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolaus de Montalbani (vor 1678; † 1695), venezianischer Poet und Architekt am Kurfürstlich Braunschweig-Lüneburgischen Hof zu Hannover, siehe Nicolò di Montalban
 Ovidio Montalbani (1601–1671), italienischer Philosoph, Mathematiker, Mediziner, Astronom, Botaniker und Universitätsdozent